

Biologia 
 PKB – protein chinasi B

Chimica 
 pKb – Costante di dissociazione basica

Codici 
 PKB – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Parkersburg, Virginia Occidentale (Stati Uniti d'America)
 pkb – codice ISO 639-3 della lingua pokomo